Arethusa () steht für:

griechische Mythologie:
 Arethusa (Mythologie), eine der Hesperiden
 Arethusa (Nereide), Nereide
 Arethusa, ein Hund des Aktaion

historische Geographie:
 Arethusa (Quelle), zahlreiche Quellen in Griechenland, u. a. auf Ithaka, Euböa bei Chalkis, bei Theben in Böotien und bei Argos im Peloponnes
 Arethusa (Syrien), eine Stadt in Syrien
 Titularbistum Arethusa, ein auf das syrische Arethusa zurückgehendes Titularbistum
 Arethusa dei Siri, ein Titularbistum, das vom Papst an Titularbischöfe aus der mit Rom unierten Syrisch-katholischen Kirche vergeben wird
 Arethusa (Mazedonien), Stadt in Mygdonia in Mazedonien
 Arethusa (Armenien), See in Armenien

Geographie:
 Fonte Aretusa, eine Quelle in Syrakus auf Sizilien
 Arethusa (Thessaloniki), eine Gemeinde in der Präfektur Thessaloniki in Griechenland
 Arethusa Falls, ein Wasserfall in Carrol County, New Hampshire, USA

Wissenschaft:
 (95) Arethusa, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Arethusa bulbosa, die einzige Art aus der Orchideen-Gattung Arethusa
 Arethusa (Trilobit), eine Gattung der Trilobiten
 Arethusa (Zeitschrift), eine wissenschaftliche Zeitschrift zu Themen der Klassischen Altertumswissenschaften

Musik:
 „Arethusas Quelle“, erster Teil von „Drei Mythen“ für Violine und Klavier (op. 30, 1915) des polnischen Komponisten Karol Szymanowski
 „Arethusa, who, flying from the love of Alpheus the river god, was turned into a fountain“ (Six Metamorphoses after Ovid op. 49 Nr. 6 – 1951), Komposition für Oboe solo von Benjamin Britten
 „Shanty for the Arethusa“, Song der amerikanischen Folk-Rock-Band The Decemberists

Literatur:
 ein kryptographisches Codesystem in Neal Stephensons Roman Cryptonomicon
 der Titel eines Gedichts von Percy Bysshe Shelley
 der Name eines Schiffes in Dylan Thomas' Stück Unter dem Milchwald (Hörspiel)
 eine Figur in dem höfischen Gedicht „Erotokritos“ von Vikentios Kornaros
 Internationaler Johann-Gottfried-Seume-Verein „ARETHUSA“ e. V. Grimma

Seefahrt:
 HMS Arethusa (1913), das Typschiff einer Klasse Leichter Kreuzer der Royal Navy des Ersten Weltkrieges
 Arethusa-Klasse (1934), eine Klasse Leichter Kreuzer der Royal Navy des Zweiten Weltkrieges
 Der Name der Viermastbark Peking (Schiff) von 1932–1940

Siehe auch:
 Markus von Arethusa